Ниже представлен список серий 2-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие». 2-й сезон состоял из 22-х серий. Во 2-м сезоне появился новый персонаж — Уильям Слоан, глава верховного Дома «Наследия».

Премьера сезона в США состоялась 9 марта 1997 года на одном из каналов кабельного оператора The Showtime Network. В России премьера состоялась 4 августа 1997 года на федеральном канале ОРТ. Канал транслировал не все серии в том порядке, в каком они были сняты и показаны в США, что приводило к смысловой путанице. В серии «В ловушке» («Trapped») было рассказано, как Уильям Слоан решает спасти Дерека Рейна и вместо него уходит в адский портал. Но после этого канал ОРТ показал серию «Не будите спящих демонов» («Let Sleeping Demons Lie»), где Уильям Слоан ещё находится в этом мире. Серия «Выбор» («The Choice»), в которой Рейчел Кориган решает вместе со своей дочерью покинуть «Наследие», должна быть последней в сезоне, но канал ОРТ показал её до последней серии, где Рейчел вместе с остальными спасает Уильяма Слоана. Сезон в США открывала серия «Новый страж» («The New Guard»), где появлялся новый персонаж — Уильям Слоан. Канал ОРТ показал эту серию после показа серии «Черная вдова» («Black Widow»).

В серии «Ворующий души» («The Spirit Thief») нас знакомят с сестрой Александры Моро, Таней. Её сыграла сводная сестра самой Робби Чонг, Рэй Дон Чонг (Rae Dawn Chong)

Сезон 2: 1997 год

Ссылки 
 
 Список серий 2-го сезона телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте TV.com
 Список серий телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте Epguides.com

Полтергейст: Наследие
Полтергейст: Наследие